Vingt-Deux-Janvier ou XXII-Janvier ou 22-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

22 janvier, vingt-deuxième jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France,

 Le  : Massacre de La Poitevinière en Maine-et-Loire par les Colonnes infernales durant la Guerre de Vendée.
 Le  : Libération de Reiningue dans le Haut-Rhin, lors de la liquidation de la poche de Colmar, vers la fin de la seconde Guerre mondiale.
 Le  : Signature du traité de l'Élysée d'amitié franco-allemande entre le président français Charles de Gaulle et le chancelier de l'Allemagne fédérale Konrad Adenauer.

En Tunisie,

 Le  : Émeutes et répression à Sousse, à la suite de l'arrestation de Habib Bourguiba le , marquant le début du soulèvement Néo-Destourien.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 22 de Enero » ou « Veintidos de Enero »
 Au Mexique : événements non connus
 « Privada 22 de Enero » et « Cerrada 22 de Enero », à Tepotzotlán, dans l'État de Mexico.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
22